Герб города Жу́ковки — административного центра Жуковского района Брянской области Российской Федерации.

Герб города утверждён решением исполнительного комитета Жуковского районного Совета народных депутатов Брянской области № 500 от 24 ноября 1982 года.

Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание герба и его символики 

«Герб имеет форму щита. Герб разделён по горизонтали на 3 части, по вертикали нижняя часть герба разделена на 2 симметричные части. В верхней части герба название города на зеленом фоне. В средней части герба фрагмент герба г. Брянска указывает на областное подчинение города. В правой (от зрителя) нижней части герба — велосипед, символизирующий основную промышленность города. В левой (от зрителя) нижней части герба — лось, символизирующий фауну окрестных лесов. Зеленый фон нижней части герба говорит о богатых лесных массивах, окружающих город».

История герба 

Одна из главных фигур герба Жуковки — велосипед, размещен на гербе Жуковского района, описание которого гласит: «Верхнее поле щита зеленое с изображением велосипеда, символизирующего основное производство района, принесшее району всероссийскую известность. Зеленый цвет означает наличие лесов в районе. Лира, изображенная на гербе, символизирует родину поэта Ф. И. Тютчева. В верхней части герба изображена зелёная лента с красной полоской — символ активной партизанской борьбы с фашистами в годы Великой Отечественной войны. В нижней части герба синяя полоса с голубыми синхронными волнами, символизирующая реку Десну, протекающую по территории района. Жёлтый цвет — цвет хлебной нивы с условным изображением колосьев и листьев картофеля, символизирующих сельское хозяйство, которое в районе преобладает». Подтверждения об официальном утверждении герба Жуковского района в открытых источниках нет.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Брянской области

Примечания

Литература 
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Меликаев В. И., Сержан В. В. Каталог современных гербов городов, поселков и сел СССР — Минск, 1989—1991.
 Кузнецов Д. В., Шпунтов А. В. Земельные гербы и эмблемы Брянского края. Брянск, 2011
 Символы Брянской области. Брянск. 2005

Ссылки 
 Брянская область — гербы и флаги 

Гербы Брянской области
Жуковка
Гербы, не внесённые в ГГР РФ
Гербы с изображением пушки
Гербы с изображением пушечного ядра
Гербы с изображением лося
Транспортные средства в геральдике